Zmajevac kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Zmajevac, Bosnien och Hercegovina, ort,

Kroatien 

 Zmajevac (ort i Kroatien, Baranja, lat 45,80, long 18,80), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar